Вторая Бундеслига 2011/2012 годов — 38-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 15 июля 2011 года. Последние матчи состоялись 6 мая 2012 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и «Санкт-Паули». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Герта» и занявший второе место «Аугсбург».

По итогам предыдущего сезона в Третью Бундеслигу вылетели «Рот-Вайсс» из Оберхаузена, «Арминия» из Билефельда и «Оснабрюк», проигравший «Динамо» из Дрездена в стыковых матчах.
Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей Бундеслиги «Айнтрахт» из Брауншвейга, занявшая второе место «Ганза» и «Динамо» из Дрездена, победивший «Оснабрюк» в стыковых матчах..

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.bundesliga.de

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Примечания 

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Германии в 2011 году
Спорт в Германии в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012